Sail away (Joy) - single van Joy
 Sail away (The Cats) - nummer van The Cats, geschreven door Piet Veerman
 Sail Away - album van Randy Newman
 Sail Away (Annika Ljungberg) - single van Annika Ljungberg
 Sail Away (musical) - musical van Noël Coward
 Sail Away (The Rasmus) - single van The Rasmus
 Sail Away (Deep Purple) - single van Deep Purple
 Sail Away (Tom Harrell) - album van Tom Harrell
 Sail Away (Great White) - album van Great White
 Sail Away (David Gray) - single van David Gray